Сканер медичний СМ-2  (англ. Scanner medical SM-2) — портативний лазерний терапевтичний апарат (ТУ У 33.1-14220751-002:2005) на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного магнітоелектричного оптичного дефлектора.

Загальна інформація 
Сканер медичний СМ-2  (англ. Scanner medical SM-2) — портативний лазерний терапевтичний апарат на основі гелій-неонового (He-Ne) лазера червоного випромінювання з довжиною хвилі 0,6328 мкм та двохкоординатного оптичного дефлектора. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки — 1991. Медичний співвиконавець — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» (м. Київ), керівник — начальник відділення «штучної нирки» доктор медичних наук Попов В'ячеслав Дмитрович. Пізніше в апараті використовувалося випромінювання напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода  на основі арсеніду галію (GaAs) та/або арсеніду алюмінію-галію (AlGaAs) з відповідною довжиною хвилі.

Використовується для низькоінтенсивної лазерної терапії та дерматології.

Схема апарата 

Схема портативного терапевтичного апарата включає шарнірній маніпулятор MAN, що складається із ланок MAN1, MAN2 та MAN3 і забезпечує грубе позиціювання лазерного променю відносно біологічного об'єкта. До складу апарата також входять  малогабаритній He-Ne- або напівпровідниковий лазер 1, оптичний перемикач напрямку випромінювання SW, перемикач потужності у вигляді револьверної головки нейтральних світлофільтрів АТ, вузол фокусування FOC у вигляді револьверної головки фокусуючих лінз, оптичний дефлектор SCAN та біологічна тканина 8. Електронний затвор SHUT складається зі шторки 2, закріпленої шарнірно на осі й з'єднаної з приводом затвора. Перемикач SW включає підпружинене дзеркало 3, встановлене на осі і привід. Положення точки фокуса об'єктива 9 збігається з площиною вкладки, до якої кріпиться світлопровід 10. До складу дискретного перемикача потужності лазерного випромінювання АТ входить револьверна головка циліндричної форми з отворами для послаблюючих світлофільтрів з різними значенням коефіцієнта пропускання лазерного випромінювання (τ1 = 25 %;  τ2= 50 %; τ3 = 75 %  та  τ4 = 100 %). В револьверній головці дискретного перемикача діаметра скануючого променю FOC встановлені лінзи 5 з різною фокусною відстанню. Апарат укомплектований двохкоординатним оптичним дефлектором SCAN.

Див. також 
 Сканер медичний СМ-1
 Сканер медичний СМ-3
 Сканер медичний СМ-4
 Оптичний дефлектор
 ТОВ "Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв

Література та посилання 
 Реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення МОЗ України… Нормативно-директивні документи медичного призначення.mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php?page=406
 Макаренко Л. Стає на ноги нове підприємство / Ніжинський вісник. — № 7 (12952) від 25.01 1995 р. 
 Григор'єва В. Увага: ЛСП не ЛСД, а кайфу більше / Україна Молода. — № 43 (361) від 09.06.1995 р.
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Лазерна техніка
Медичне обладнання
Медичні прилади